Lešje – wieś w Słowenii, w gminie Majšperk
 Lešje – wieś w Słowenii, w gminie Vojnik
 Lešje – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin